Киттлер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Киттлер, Герольд Лаврентьевич — российский музыкант.
 Киттлер, Фридрих (1943—2011) — немецкий историк литературы, теоретик электронных медиа.
 Киттлер, Эрасмус (1852—1929) — немецкий учёный в области физики, пионер электротехники.